Nume propriu Nelson se poate referi la 

 Nelson (prenume)
 Nelson (nume)

Denumiri geografice

Australia 
 Nelson, New South Wales
 Nelson, Victoria

Canada 
 Nelson, Columbia Britanică
 Nelson Head, Northwest Territories
 Nelson River

Egipt 
 Nelson's Island

Noua Zealandă 

 Nelson (Noua Zeelandă)
 Nelson Lakes National Park

Marea Britanie 

 Nelson, Lancashire, în Anglia
 Nelson, Caerphilly, în Wales
 Nelson's Column în Trafalgar Square, Londra

Statele Unite ale Americii 
 Nelson, statul 
 Nelson, statul 
 Nelson, statul 
 Nelson, statul 
 Nelson, statul 
 Nelson, statul 
 Nelson, statul 
 Nelson, statul 
 Nelson, statul 
 Nelson, statul 
 Nelson, statul

Alte denumiri 

 Stadionul Nelson Mandela Bay

Nume proprii